Бра̀хман може да се отнася за:
 Брахман, висшата реалност в някои индийски учения
 Брахман, представител на висшата варна в индийската кастова система

Брахма е основен бог в индуизма

Брахма̀на е клас текстове във ведическата литература